A 2015. évi nyári universiadén a vízilabdában összesen 2 versenyszámot rendeztek. A vízilabda versenyszámait június 2. és 14. között tartották.

Éremtáblázat

Férfi

Női

Végeredmény

Férfi

Női

Jegyzetek

Források

 Honlap

2015. évi nyári universiade
2015 a vízilabdában